Ви́ктор И́льченко: Ильченко, Виктор Леонидович (1937—1992) — советский артист эстрады, театра и кино.
 Ильченко, Виктор Лукьянович (1922—1949) — старший лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Ильченко, Виктор Михайлович — советский планерист, рекордсмен, обладатель медали Лилиенталя.